Miejscowości w Polsce, nazwy niestandaryzowane
 Kolonia Żuków – kolonia wsi Żuków w woj. lubelskim w pow. zamojskim, w gminie Miączyn
 Kolonia Żuków – kolonia wsi Żuków w woj. mazowieckim w pow. przysuskim, w gminie Wieniawa
 Kolonia Żuków – kolonia wsi Żuków w woj. mazowieckim w pow. siedleckim, w gminie Mokobody